RAF Boulmer var en flygbas i England i Storbritannien. Den ligger nära Englands östkust i grevskapet Northumberland. Boulmer ligger 23 meter över havet.

Vid basen finns en väderstation. Där är januari den kallaste månaden och juli och augusti de varmaste.

Källor 

Flygplatser i England
Militära flygplatser i Storbritannien